Богуславець - село в Україні, в Золотоніському районі Черкаської області.

Особи:

 Богуславець Леся - українська  письменниця.